A Máquina de Xadrez (título original em alemão: Der Schachautomat) é o título de um romance do escritor alemão Robert Löhr sobre o Turco, um autômato que supostamente jogava xadrez. A obra foi traduzida para a língua portuguesa por André Del Monte e Kristina Michahelles e publicada pela Editora Record em 2007.

Ligações externas 
 Site oficial do livro (contém o booktrailer e o primeiro capítulo do romance)
 Resenha do romance por Gérson Batista

Livros de xadrez